Chincoteague (Virginia), USA
Chincoteague (pony)